In 2004 werd het 84ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 1 februari tot 6 juni. Internacional werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Knock-outfase
De finalisten kwalificeerden zich voor de tweede fase.

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 2004